Ułęż (gemeente), landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki.
 Ułęż (Lublin), hoofdplaats van deze gemeente.